Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 226001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 20 lutego 2002 do 14 grudnia 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

226001-226100

226101-226200

226201-226300

226301-226400

226401-226500

226501-226600

226601-226700

226701-226800

226801-226900

226901-227000

Przypisy 

Lista planetoid 226001-227000